Campana heißen die Orte:

 Campana (Kalabrien), Ort in Süditalien
 Campana (Korsika), Gemeinde auf der Insel Korsika
 Campana (Argentinien), Ort in Argentinien
 Campana (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Campana (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten
 Câmpana (Rumänien), Ort in Rumänien
 Campana (Uruguay), Ort in Uruguay

— Inseln:

 Campana (Insel) in der Lagune von Venedig
 Isla Campana, Insel in Süd-Chile
 Archipiélago Campana, Inselgruppe um Campana in Chile

— Verwaltungseinheit:

 Partido Campana in der argentinischen Provinz Buenos Aires

— im NRHP gelistete Objekte:

 Campana Factory, in Batavia, Illinois, ID-Nr. 79000841

— Personen:
 Alex Campana (* 1988), englischer Fußballspieler
 Amanda Campana (* 1997), italienische Schauspielerin
 Anton Campana Ritter von Splügenberg (1776–1841), General und Kartograph
 Augusto Campana (1906–1995), italienischer Paläograph und Philologe
 Cosetta Campana (* 1967), italienische Sprinterin
 Dino Campana (1885–1932), italienischer Dichter
 Domenico Campana (* 1929), italienischer Journalist und Regisseur
 Franco Campana (1954–2017), italienischer Fernsehmoderator und Künstler
 Giampietro Campana (1808–1880), seit 1849 Marquis de Cavelli, italienischer Kunstsammler
 Giorgia Campana (* 1995), italienische Kunstturnerin
 José Campaña (* 1993), spanischer Fußballspieler
 José Luis Campana (* 1949), argentinischer Komponist
 Leonardo Campana (* 2000), ecuadorianischer Fußballspieler
 Loris Campana (1926–2015), italienischer Bahnradsportler
 Martín Campaña (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Mary Ann Campana (1913–2009), italienisch-amerikanische Fliegerin
 Pedro de Campaña (1503–~1580), niederländischer Maler
 Pierre Campana (* 1985), französischer Rallyefahrer

— Sonstiges:

 Campana (Film), italienischer Kriegsfilm aus dem Jahr 1970
 Campana (Schiff), Passagierschiff der französischen Reederei Société Générale de Transport Maritimes
 Bahnhof Campana

Siehe auch:
 La Campana
 Campanile (Begriffsklärung)
 Puig Campana
 Campaña
 Campagna
 Kampana